Drezdenko – miasto w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 Drezdenko – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 Drezdenko – dawna gromada
 Drezdenko – nieczynna stacja kolejowa w Drezdenku, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Drezdenko, Lubuszanin Drezdenko, Nowe Drezdenko, Powiat strzelecko-drezdenecki